Mango poate fi:

 Mango, fruct tropical
 Mango, Togo, oraș în Togo
 Mango (îmbrăcăminte), companie producătoare de îmbrăcăminte din Spania